Игна́тий (возможно от  «огонь»), русская форма — Игнат, польский вариант — Игнаций, литовский — Игнас (популярная производная форма), немецкий — Игнац, итальянский — Иньяцио, испанский — Игнасио.

Некоторые известные обладатели этого имени:

Игнатий 
русские
 Игнатий (ок. 1560—1640) — патриарх Московский и Всея Руси;
 Игнатий I (ум. 1288) — епископ Ростовский (1262—1288);
 Игнатий II (ум. 1364) — епископ Ростовский (1356—1364);

 Игнатий Ломский (ум. 1591) — православный святой, основатель Спасской пустыни;
 Игнатий Печерский (ум. ранее 1434 года) — архимандрит Киево-Печерского монастыря;
 Игнатий Смолянин (? — 1405 год?) — древнерусский путешественник в Святую землю.

 Игнатий (Бирюков) (1865—1932) — святой Русской православной церкви, исповедник.
 Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867) — епископ Кавказский и Черноморский.
 Игнатий (Даланов) (1885—1942) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Игнатий (Депутатов) (род. 1977) — епископ Русской православной церкви, митрополит Вологодский и Кирилловский;
 Игнатий (Димов) (род. 1938) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Плевенский;
 Игнатий (Иевлевич) (1619 — около 1686) — архимандрит Богоявленского монастыря в Полоцке;
 Игнатий (Лебедев) (1884—1938) — схиархимандрит, святой Русской православной церкви.
 Игнатий (Малышев) (1811—1897) — архимандрит Русской православной церкви, писатель;
 Игнатий (Оксенович-Старушич) (ум. 1650) — ректор и игумен Киевского Братского монастыря;
 Игнатий (Пологрудов) (1956) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Аргентинский и Южноамериканский;
 Игнатий (Пунин) (род. 1973) — архиерей Выборгский и Приозерский Русской православной церкви.
 Игнатий (Римский-Корсаков) (ок. 1639—1701) — митрополит Тобольский и Сибирский, стольник царя Алексея Тишайшего;
 Игнатий (Рождественский) (1827—1883) — епископ Костромской и Галицкий.
 Игнатий (Садковский) (1887—1938) — епископ Скопинский, священномученик.
 Игнатий (Семёнов) (1791—1850) — архиепископ Донской и Воронежский.
 Игнатий (Смола) (ум. 1741) — митрополит Коломенский и Каширский, член Святейшего синода.
 Игнатий (Ушаков) (1731—1796) — архимандрит Московского Симонова монастыря Русской православной церкви.
 Игнатий (Шангин) (ум. 1718) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Козловский.

прочие
 Игнатий Богоносец (ум. 107) — священномученик, муж апостольский, епископ Антиохийский;
 Игнатий (византийский писатель) (начало IX века) — митрополит Никейский;
 Игнатий (IX век) — патриарх Константинопольский;
 Игнатий из Лакони (1701—1781) — итальянский монах-капуцин, католический святой;
 Игнатий (из Любарова) — иеромонах;
 Игнатий де Лойола (1491—1556) — католический святой, основатель ордена иезуитов;
 Игнатий Мариупольский (1715—1786) — греческий митрополит, православный святой;
 Игнатий из Оньи (ок. 1000—1068) — бенедиктинский аббат, католический святой;
 Игнатий IV (Хазим) (1920—2012) — патриарх Антиохийский и всего Востока.
 Игнатий (Георгакопулос) (род. 1956) — епископ Элладской православной церкви, с 1998 — митрополит Димитриадский и Алмирский.
 Игнатий (Хрисоскул) (ум. 1807) — архиепископ-грек, настоятель балаклавского Георгиевского монастыря.

Игнат 
 Игнат, Самуил Иосифович — секретарь ЦК КСМ Украины.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 2 января, 10 января, 10 февраля, 11 февраля, 5 марта, 13 мая, 14 мая, 28 мая, 1 июня, 5 июня, 10 июня, 20 июня, 23 июня, 28 июня, 8 августа, 3 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 28 сентября, 10 октября, 27 октября, 5 ноября, 2 декабря, 20 декабря.
 Католические: 11 мая, 31 июля, 17 октября, 23 октября.

Топонимы 
 Игнацей

Примечания 

Русские мужские имена
Испанские мужские имена
Мужские имена